Бровково — название населённых пунктов на Украине:

 Бровково — село в Новомиргородском районе Кировоградской области. 
 Бровково — село в Сумском районе Сумской области. 
 Бровково — село в Коломакском районе Харьковской области.